Kohlau ist

- der Name von Orten in Deutschland:
 Stadtteil von Wolkenstein (Erzgebirge) in Sachsen
 Ortsteil der Gemeinde Rinchnach in Bayern

- die deutsche Bezeichnung von Orten in Russland bzw. Tschechien:
 Kolzowo (Kaliningrad) in der russischen Oblast Kaliningrad (Kohlau, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Kolová in der tschechischen Region Karlovarský Vary (Kohlau, auch: Kolhau, Kreis Karlsbad/Sudetenland)